«Rockstar 101» (укр. Рок-зірка) — п'ятий сингл барбадоської співачки Ріанни з її четвертого студійного альбому Rated R, записаний з участю Слеша і випущений 18 травня 2010 року.

Формати і трек-лист 
Альбомна версія
 «Rockstar 101» (featuring Slash) — 3:58

Rated R: Remixed
 «Rockstar 101» (Chew Fu Teachers Pet Fix Extended) — 4:27

US Rockstar 101 Remixes (Masterbeat.com)
 «Rockstar 101» (Dave Audé Radio) — 4:18
 «Rockstar 101» (Mark Picchiotti Pop Rock Radio) — 3:58
 «Rockstar 101» (Mark Picchiotti Rockin Radio) — 3:57
 «Rockstar 101» (Loose Cannons Black Guitar R-Licks Radio) — 3:46
 «Rockstar 101» (Chew Fu Teachers Pet Fix Extended) — 4:28
 «Rockstar 101» (Dave Audé Club) — 7:52
 «Rockstar 101» (Mark Picchiotti Pop Rock Mix) — 7:37
 «Rockstar 101» (Mark Picchiotti Rockin Club Mix) — 7:51
 «Rockstar 101» (Loose Cannons Black Guitar R-Licks Extended) — 5:54
 «Rockstar 101» (Dave Audé Dub) — 6:44
 «Rockstar 101» (Mark Picchiotti Power Dub) — 7:20

US Rockstar 101: The Remixes (iTunes Store)
 «Rockstar 101» (Chew Fu Teacher's Pet Fix) — 3:51
 «Rockstar 101» (Dave Audé Radio) — 4:18
 «Rockstar 101» (Mark Picchiotti Pop Rock Radio) — 3:58
 «Rockstar 101» (Mark Picchiotti Rockin Radio) — 3:57
 «Rockstar 101» (Loose Cannons Black Guitar R-Licks Radio) — 3:46
 «Rockstar 101» (Chew Fu Teachers Pet Fix Extended) — 4:28
 «Rockstar 101» (Dave Audé Club) — 7:52
 «Rockstar 101» (Mark Picchiotti Pop Rock Mix) — 7:37
 «Rockstar 101» (Mark Picchiotti Rockin Club Mix) — 7:51
 «Rockstar 101» (Loose Cannons Black Guitar R-Licks Extended) — 5:54
 «Rockstar 101» (Dave Audé Dub) — 6:44
 «Rockstar 101» (Mark Picchiotti Power Dub) — 7:20

UK Rockstar 101: The Remixes (Amazon)
 «Rockstar 101» (Chew Fu Teacher's Pet Fix Single Version) [Explicit] — 3:52
 «Rockstar 101» (Chew Fu Teacher's Pet Fix Single Version) — 3:51
 «Rockstar 101» (Dave Audé Radio) — 4:18
 «Rockstar 101» (Mark Picchiotti Pop Rock Radio) — 3:58
 «Rockstar 101» (Mark Picchiotti Rockin Radio) — 3:57
 «Rockstar 101» (Loose Cannons Black Guitar R-Licks Radio) — 3:46
 «Rockstar 101» (Chew Fu Teachers Pet Fix) [Explicit] — 4:28
 «Rockstar 101» (Chew Fu Teachers Pet Fix) — 4:28
 «Rockstar 101» (Dave Audé Club) [Explicit] — 7:52
 «Rockstar 101» (Mark Picchiotti Pop Rock Mix) — 7:37
 «Rockstar 101» (Maek Picchiotti Rockin Club Mix) — 7:51
 «Rockstar 101» (Loose Cannons Black Guitar R-Licks Extended) — 5:54
 «Rockstar 101» (Dave Audé Dub) — 6:44
 «Rockstar 101» (Mark Picchiotti Power Dub) — 7:20

Примітки

Посилання 
Rockstar 101  музичне відео на сайті YouTube

Пісні за алфавітом
Сингли 2010
Пісні Ріанни
Англомовні пісні